I'll See You in My Dreams (jazzstandard), een in 1924 gepubliceerde jazzstandard, die later de titelmuziek werd van de gelijknamige muziekfilm uit 1951.
 I'll See You in My Dreams (1951), een Amerikaanse muziekfilm uit 1951 onder regie van Michael Curtiz
 I'll See You in My Dreams (2015), een Amerikaanse film uit 2015 onder regie van Brett Haley